Миндаль — древовидное растение семейства Розовые.
 Миндаль — плод растения Миндаль.
 Миндаль (Орехи) — ядра семян или сами семена растения Миндаль.
 Миндаль (древесина) — древесина дерева Миндаль.

См. также

Примечания